Thomas Moore kan syfta på bland andra:

* Thomas Moore (1779–1852), irländsk författare
 Thomas Moore (1759–1822), amerikansk politiker
 Thomas Moore (1821–1887), engelsk botaniker
 Thomas L. Moore (1789–1862), amerikansk politiker
 Thomas Overton Moore (1804–1876), amerikansk politiker
 Thomas Patrick Moore (1797–1852), amerikansk politiker
 Thomas Sturge Moore (1870–1944), engelsk författare

Se även 
 Thomas More (1478–1535), engelsk statsman och humanist, helgonförklarad 1935
 Enio Girolami (1935–2013), italiensk skådespelare, som ibland använde pseudonymen Thomas Moore